Frodulphe peut désigner :
 Saint Frodulphe de Barjon, fêté le 22 avril.
 Saint Frodulphe de Saintonge, fêté le 5 août.